Dit is de wereldranglijst van mei 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 mei 2001.

Mannen 05